Amurri ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Amurri (1925–1992), italienischer Schriftsteller und Humorist
 Eva Amurri (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Franco Amurri (* 1958), italienischer Filmregisseur